Эрна́ни — личное мужское имя и топоним:

 Эрнани — город и муниципалитет в провинции Гипускоа, Испания.
 «Эрнани, или Испанская честь» — романтическая драма Виктора Гюго (1829).
 «Эрнани» — опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Пьяве по пьесе Гюго (1844).
 «Эрнани» — экранизация пьесы Гюго.
 Эрнани Азеведо Жуниор (род. 1994) — бразильский футболист.